Gehret ist der Familienname folgender Personen:

 Armin Gehret (1923–2019), deutscher Maler, Cartoonist und Zeichner
 Reinhard Gehret (1949–1986), deutscher Autor